Хакетас има више значења:

 Хакетас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хакетас (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику